La Primera División 1977-1978 è stata la 47ª edizione della massima serie del campionato spagnolo di calcio, disputato tra il 3 settembre 1977 e il 7 maggio 1978 e concluso con la vittoria del , al suo diciottesimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Mario Kempes () con 28 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Campione di Spagna e qualificata in Coppa dei Campioni 1978-1979
      Qualificata in Coppa delle Coppe 1978-1979
      Qualificate in Coppa UEFA 1978-1979
      Retrocesse in Segunda División 1978-1979

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Statistiche

Squadre

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Real Madrid (22)
 Minor numero di sconfitte: Real Madrid, Barcellona (9)
 Migliore attacco: Real Madrid (77 reti segnate)
 Miglior difesa: Barcellona (29 reti subite)
 Miglior differenza reti: Real Madrid (+33)
 Maggior numero di pareggi: Las Palmas, Burgos (11)
 Minor numero di pareggi: Real Madrid (3)
 Maggior numero di sconfitte: Cadice (19)
 Minor numero di vittorie: Cadice (7)
 Peggior attacco: Racing Santander (29 reti segnate)
 Peggior difesa: Cadice (69 reti subite)
 Peggior differenza reti: Cadice (-39)

Individuali

Classifica marcatori
Fonte:

Note

Voci correlate 
Coppa del Re 1977-1978
Segunda División spagnola 1977-1978
Segunda División B spagnola 1977-1978

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
1977-1978